Якімова Анастасія Олексіївна (; нар. 1 листопада 1986) — професійна білоруська тенісистка.
Здобула два парні титули туру WTA, тринадцять одиночних та одинадцять парних титулів туру ITF. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 49 місце досягнула 31 липня 2006, парну — 67 місце — 19 червня 2006 року.
Останній турнір туру ITF зіграла в 2018 році.

Фінали WTA

Парний розряд: 3 (2–1)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 25 (13–12)

Парний розряд: 18 (11–7)

Досягнення в одиночних змаганнях

Досягнення в парному розряді

Посилання 
 
 
 

Спортсмени Мінська
Білоруські тенісистки
Уродженці Мінська